Опасный Генри — американский супергеройский комедийный телесериал, транслируемый на канале Nickelodeon. Он был создан Дэном Шнайдером и Даной Олсен. Сериал вращается вокруг 13-летнего мальчика, который становится напарником местного супергероя.

Обзор серий

Список эпизодов

Первый сезон (2014—2015)

Второй сезон (2015—2016)

Третий сезон (2016—2017)

Четвёртый сезон (2017—2018)

Пятый сезон (2018—2020)

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный веб-сайт

Опасный Генри
Опасный Генри